Personen met de achternaam Genot
 André Genot, Belgisch vakbondsman
 Zoé Genot, Belgisch politica

Andere
 Genot, een gemoedstoestand of emotie die een sterke positief voelende ervaring vormt
 Genoten, een single van Guus Meeuwis uit 2007